Seerotte ist der Name folgender Orte:

  Seerotte (Gemeinde Mitterbach), Ortsteil von Mitterbach am Erlaufsee, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich
  Seerotte (Gemeinde Schwarzenbach), Ortschaft von Schwarzenbach an der Pielach, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich